Martina Hingis e Sania Mirza erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. La Hingis ha fatto coppia con Coco Vandeweghe e le due hanno perso al secondo turno contro Aleksandra Krunić e Kateřina Siniaková. Mirza ha fatto coppia con Barbora Strýcová e le due hanno perso in finale contro Bethanie Mattek-Sands e Lucie Šafářová con il punteggio di 6-1, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno. 

  Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (secondo turno)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (semifinale)
  Sania Mirza /  Barbora Strýcová (finale)
  Martina Hingis /  Coco Vandeweghe (secondo turno)

  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (campionesse)
  Tímea Babos /  Jaroslava Švedova (quarti di finale)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (secondo turno)
  Julia Görges /  Karolína Plíšková (secondo turno)

Alternate 

  Alizé Cornet /  Pauline Parmentier (primo turno)

Wildcard 

  Timea Bacsinszky /  Svetlana Kuznecova (secondo turno, ritirate)
  Simona Halep /  Jeļena Ostapenko (primo turno, ritirate)

  Han Xinyun /  Zhu Lin (secondo turno)
  Liu Chang /  Zhang Kailin (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Wuhan Open 2016
WTA Tour 2016